Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Andrew Pattison 6-1, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 John Sadri (semifinali)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Vijay Amritraj (campione)

 Hank Pfister (quarti di finale)
 Peter Rennert (secondo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Butch Walts (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1980